Mobārakī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mobārakeh-ye Seh, ort, Khuzestan, 
 Mobārakeh-ye Do, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar